Controrapina o L'ultimo colpo (The Squeeze) – film statunitense del 1975 diretto da Antonio Margheriti
Il racket dei sequestri (The Squeeze) – film britannico del 1977 diretto da Michael Apted
La scatola misteriosa (The Squeeze) – film statunitense del 1987 diretto da Roger Young
The Squeeze – film statunitense del 2015 diretto da Terry Jastrow

Pagine correlate
Squeeze